23am – drugi album studyjny włoskiego producenta muzycznego Roberta Milesa.
Album został wydany 1 grudnia 1997 roku w Europie i 16 grudnia 1997
w Stanach Zjednoczonych. Składa się z jedenastu utworów.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 23am w Discogs.com

Albumy Roberta Milesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1997
Albumy Arista Records